Contador de visitas é uma ferramenta, geralmente gratuita, utilizada para se contar o número de visitantes em um site na internet. A cada visitante que acessa um site, este contador de visitas é incrementado em 1 ponto.

Alguns modelos de contador trabalham apenas com contagem simples de pontos, enquanto outros fornecem uma estatística detalhada de visitação.

Ver também
Número de acessos

Web